Hamerská přehrada může být:

 Vodní nádrž Janov v okrese Most
 Vodní nádrž Hamry v okrese Chrudim